Пејн има више значења:
 Округ Пејн (Оклахома)
 Пејн (Џорџија)
 Пејн (Охајо)